Ullhandskrabbor (Grapsidae) är en familj av kräftdjur som beskrevs av Macleay 1838. Enligt Catalogue of Life ingår ullhandskrabbor i överfamiljen Grapsoidea, ordningen tiofotade kräftdjur, klassen storkräftor, fylumet leddjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen tiofotade kräftdjur, klassen storkräftor, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Grapsidae 22 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur

ja:イワガニ科